Mesão Frio pode ser:

 Mesão Frio - vila portuguesa, sede de concelho
 Mesão Frio - freguesia no concelho de Guimarães, Portugal

Desambiguação